Fuente de Cantos är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Badajoz och regionen Extremadura, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. Fuente de Cantos ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Fuente de Cantos är huvudsakligen platt. Fuente de Cantos ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Fuente de Cantos. Runt Fuente de Cantos är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Fuente de Cantos är det största samhället i trakten. Trakten runt Fuente de Cantos består till största delen av jordbruksmark.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Extremadura